Belver (Carrazeda de Ansiães), een plaats in de Portugese gemeente Carrazeda de Ansiães
 Belver (Gavião), een plaats in de Portugese gemeente Gavião
 Belvert, een oud gehucht van de gemeente Haaren bij Tilburg, Nederland